Castres – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 Castres – comune francese situato nel dipartimento del Tarn della regione dell'Occitania
 Castres-Gironde – comune francese situato nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania
 Arrondissement di Castres – suddivisione amministrativa francese, situata nel dipartimento di Tarn e nella regione dell'Occitania